

События 

 	
 Англичане платят «датские деньги»: 36 тысяч фунтов.
 Нападение датчан на Утрехт.
 6 мая — Освящение ещё недостроенного собора в Бамберге.
 7 мая — Договор об обустройстве будущего Бамбергского епископства в Вюрцбурге. Король Генрих уступает епископу Вюрцбурга поселение Мейнинген с маркграфством Мейнинген, Вальдорф и резиденцию Альтехендорф. За это епископству Бамберг отходит Регницгау — район в долине нижнего течения Регница и часть Фолькфельдгауса, расположенного под Бамбергом.
 Генрих II Святой ведёт боевые действия во Фландрии. После покорения Гента, граф Балдуин Бородатый добровольно сдался королю в Аахене.
 Болеслав Храбрый вновь покоряет земли до Эльбы. Завоевания, достигнутые Генрихом II в 1005 году на восточных границах снова потеряны за время его пребывания во Фландрии.
 Поляки опустошили Германию (до Магдебурга).
 Найманы и Кереиты принимают христианство несторианского толка.
 Основан Кала-Бени-Хаммад.
 В августе все известные на тот день планеты, а также Солнце и Луна собрались в созвездии Льва.
 Война кочевников (цзу-бу) с киданями (Ляо).
 Приём князем Владимиром в Киеве Бруно Кверфуртского (будущего святого Бонифация), который проезжает через Киев и принимает участие в крещении печенегов.
 Русское войско помогает византийскому императору Василию II в войне против дунайских болгар.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1007 году
 Майтрипа
 Оуян Сю (второе имя — Юн-шу), китайский писатель (ум. 1072).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1007 году
 Бади аз-Заман (настоящее имя Ахмед ибн аль-Хусейн аль-Хамадани), арабский писатель (р. 969).

См. также

Примечания